Мексмонтан () — шведская дворянская фамилия.

 Мексмонтан, Николай Фридольфович (1860—1932) — русский и финляндский военный деятель
 Мексмонтан, Фридольф Иванович (1821—1901) — русский генерал от инфантерии